Mužská dvouhra BMW Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže mnichovského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí tenista světa Alexander Zverev.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 21letý Němec Alexander Zverev, jenž ve finále za 71 minut zdolal 34letého krajana a trojnásobného šampiona turnaje Philippa Kohlschreibera po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první obhájený, když v Mnichově triumfoval i v roce 2017.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018